

Baudenkmäler 

|}

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Düsseldorf – Stadtteil Benrath

!Baudenkmal